Louis de Geer (1587-1652), Nederlands ondernemer
 Louis de Geer (1622-1695), Nederlands/Zweeds ondernemer
 Louis Gerhard De Geer (1818-1896), Zweeds staatsman en schrijver
 Louis De Geer (1854-1935), Zweeds staatsman